

Geografia
Francia
Thors – comune del dipartimento dell'Aube nella regione del Grand Est
Thors – comune del dipartimento della Charente Marittima, nella regione della Nuova Aquitania

Persone
Ólafur Thors – politico islandese